Unforgiven (2001) — PPV-шоу, производства американского рестлинг-промоушна World Wrestling Federation (WWF, ныне WWE). Шоу прошло 23 сентября 2001 года в «Меллон Арена» в Питтсбурге, Пенсильвания, США.

Главным событием стал стандартный матч за чемпионский титул WWF. Представитель «Альянса» Стив Остин защищал титул против представителя WWF Курта Энгла. Энгл победил Остина и завоевал титул, заставив его сдаться от «Захвата лодыжки».

Результаты

Примечания 

События 23 сентября
Спортивные соревнования в Питтсбурге
WWE Unforgiven